Christ Church Burial Ground ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Christ Church Burial Ground (Massachusetts), NRHP-Nr. 89001372
 Christ Church Burial Ground (Pennsylvania), NRHP-Nr. 71000062